

Ethnologie 
 Les Guaranis sont des peuples amérindiens du Brésil, du Paraguay, de l’Argentine,  de la Bolivie et de l’Uruguay ;
 Le guarani est une langue parlée par les Guaranis ; c'est aussi une langue officielle du Paraguay, avec l’espagnol.

Géographie physique 
 Le Guarani est un fleuve qui arrose l’État du Paraná au Brésil.
 L’aquifère Guarani est l’un des plus vastes réservoirs d'eau douce souterraine au monde et s’étend sur quatre pays (Brésil, Paraguay, Argentine et Uruguay).

Géographie politique





Toponymie 
 Guarani est une municipalité brésilienne de l’État du Minas Gerais ;
 Guarani de Goiás est une municipalité brésilienne de l’État de Goiás ;
 Guarani das Missões est une municipalité brésilienne de l’État du Rio Grande do Sul ;
 Guarani d'Oeste est une municipalité brésilienne de l’État de São Paulo.

Clubs de football 
 Guarani (Campinas) ;
 Guarani (Ceará) ;
 Guarani (Divinópolis) ;
 Guarani (Palhoça) ;
 Guarani (Sobral) ;
 Guarani (Venâncio Aires) ;
 Guarani Sumareense.

  
 Le guarani''' est l’unité monétaire du Paraguay.
 Red Guaraní est une chaîne de télévision paraguayenne

Transport 
 FMA IA 50 Guaraní II, un avion utilitaire argentin.

Homonymie de toponyme